U8, U 8

Niemcy:
 U8 – linia metra w Berlinie
 U8 – linia metra w Monachium

Zobacz też:
 U-8